El apellido húngaro Horváth (literalmente, «Croata») o Horvath puede referirse a:

 Antonio Horvath (1950-2018), ingeniero civil y político chileno;
 Csaba Horváth (1971-), piragüista húngaro;
 Erzsébet Horváth, piragüista húngara;
 Gábor Horváth (1971-), piragüista húngaro;
 Gábor Horváth (1985-), piragüista húngaro;
 Josef Maria Horváth (1931-), compositor húngaro;
 László Horváth (1953-), futbolista húngaro;
 Ödön von Horváth (1901-1938), dramaturgo y novelista austrohúngaro;
 Pavel Horváth (1975-), futbolista checo; o
 Ricardo Horvath (1936-2015), periodista y escritor argentino.